Вик (, также ) — административный центр коммуны Сёмна в Норвегии. Деревня расположена у фьорда Люнгверфьорд , залив которого у деревни носит название Виквоген (). Население деревни в 2009 году составляло 364 человека, в 2017—370 человек. Местная церковь, Вик-Кирке (), была построена в 1876 году.

Примечания 

Населённые пункты Нурланна
Сёмна